Cazorla se refiere generalmente a un municipio español, situado en el este de la provincia de Jaén, España. Los otros posibles usos están casi siempre relacionados con dicho municipio.

Lugares

En España 
Cazorla, municipio situado en el este de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía.
Comarca de Sierra de Cazorla, comarca de la provincia de Jaén, Andalucía.
Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, parque natural situado al este y nordeste de la provincia de Jaén, Andalucía, que con 214.300 ha es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa.
Molino de Cazorla (San Bartolomé de Tirajana), molino hidráulico situado en los Cercados Altos de Fataga, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Personas 
Cazorla es también un extendido apellido:
Carlos Cazorla jugador de baloncesto español, que ocupa la posición de alero en el Lucentum Alicante.
Lucas Cazorla, exfutbolista y entrenador de fútbol español.
Santi Cazorla, futbolista español que juega de centrocampista cuyo club en 2019 es el Villarreal Club de Fútbol de la Primera División de España.
 José Cazorla Maure, dirigente comunista español.

Además 
Adelantamiento de Cazorla, señorío que Fernando III de Castilla concedió al Arzobispado de Toledo, en 1231.
Sierra de Cazorla (aceite), indicación geográfica con denominación de origen protegida (DOP) para los aceites de oliva vírgenes extra que, reuniendo las características definidas en su reglamento, hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en el mismo. 
Sierra Cazorla, marca comercial de un agua mineral perteneciente a la empresa Explotaciones Internacionales Acuíferas S.A. "EIASA".
Partido judicial de Cazorla, uno de los 125 partidos judiciales en los que se divide la comunidad autónoma de Andalucía y creado por Real Decreto en 1983.